

Zoologie 
 Par « belette » on entend généralement la Belette d'Europe (Mustela nivalis).
 Sinon, on nomme aussi belettes :
 différentes espèces du genre Mustela (qui comprend aussi les hermines, visons, putois et furets), et notamment :
 la Belette à longue queue (Mustela frenata),
 la Belette à ventre jaune (Mustela kathiah),
 la Belette colombienne (Mustela felipei),
 la Belette d'Égypte (Mustela subpalmata),
 la Belette de Formose (Mustela formosana),
 la Belette d'Indonésie (Mustela lutreolina),
 la Belette de montagne (Mustela altaica),
 la Belette de Sibérie (Mustela sibirica),
 la Belette malaise (Mustela nudipes),
 la Belette tropicale (Mustela africana) ;
 divers autres petits carnivores de la famille des mustélidés, mais classés en dehors du genre Mustela, comme :
 la Belette d'Afrique du Nord (Ictonyx libyca),
 la Belette de Patagonie (Lyncodon patagonicus),
 la Belette rayée d'Afrique (Poecilogale albinucha).
 Le Cobaye-belette (Galea musteloides) est une espèce de rongeurs de la famille des Cavidés.

 Les lémurs belettes sont des primates lemuriformes nocturnes, endémiques de Madagascar.

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Monsieur Belette (), une série d'animation américaine créée par David Feiss et diffusée entre 1997 et 1999 sur  ;

Littérature et bande dessinée 
 Fables de La Fontaine :
 La Belette entrée dans un grenier,
 Le Chat, la Belette et le Petit Lapin,
 La Chauve-souris et les Deux Belettes,
 Le Combat des Rats et des Belettes ;
 La Belette, une bande dessinée du Belge Comès, Grand Prix Saint-Michel en 1983 ;

Musique 
 J'ai vu le loup, le renard et la belette, une chanson-type du répertoire traditionnel francophone et occitan ;
 Mais qui est la belette ?, une chanson du groupe de rap français Manau, sortie en 1998.